

Acronimi 
 Fabryka Samochodów Małolitrażowych – fabbrica automobilistica polacca
 Finite State Machine – automa a stati finiti
 Flying Spaghetti Monsterism – pastafarianesimo, religione nata negli Stati Uniti
 Federated States of Micronesia – Stati Federati di Micronesia
 Free software movement – movimento per il software libero
 Free Speech Movement – movimento di protesta giovanile, nato nel 1964 nel campus dell'Università della California a Berkeley, 
 Federazione sindacale mondiale – unione sindacale internazionale

Codici 
 FSM – codice IATA dell'Aeroporto Fort Smith Municipal, situato a pochi chilometri a sud-est della città di Fort Smith in Arkansas, 
 FSM – targa automobilistica degli Stati Federati di Micronesia